Mszana (gemeente), een gemeente in Silezië
Mszana (Silezië), een plaats in deze gemeente